Пестовская 
 
 Пестовская — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Пестовская — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Пестовская улица (Великий Новгород)